Osoby:
 Alfred Broniewski – polski inżynier architekt
 Bohdan Broniewski, herbu Tarnawa – przemysłowiec, działacz gospodarczy
 Hieronim Broniewski, herbu Leliwa – deputat na Trybunał Główny Koronny, poseł województwa kaliskiego na sejmy
 Kajetan Broniewski – polski wioślarz i działacz sportowy
 Karol Broniewski
 Karol Broniewski – polski dyrygent chóralny, pedagog muzyczny, kompozytor i działacz ruchu śpiewaczego
 Karol Broniewski – podpułkownik ludowego Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej
 Łukasz Broniewski – polski urzędnik państwowy
 Mikołaj Firlej Broniewski (Broniowski), herbu Lewart –  kasztelan chełmski, podkomorzy czernihowski
 Marcin Broniewski (ur. ok. 1564–zm. 1624), herbu Leliwa – działacz reformacji, poseł na sejm 
 Marcin Broniewski (zm. przed 31 marca 1593), herbu Tarnawa –  podróżnik, historyk, kartograf, dyplomata, kronikarz, pamiętnikarz
 Samuel Firlej Broniewski, herbu Lewart – kasztelan chełmski, podkomorzy czernihowski
 Stanisław Broniewski
 Stanisław Broniewski – polski ekonomista, oficer, harcerz
 Stanisław Broniewski – dziennikarz i reżyser radiowy, inżynier rolnictwa, literat
 Tadeusz Broniewski
 Tadeusz Broniewski – polski architekt, historyk i krytyk architektury, konserwator zabytków
 Tadeusz Broniewski – profesor nauk technicznych o specjalności chemia budowlana
 Witold Broniewski – polski metaloznawca, metalurg
 Władysław Broniewski – polski poeta, żołnierz, tłumacz
 Zygmunt Broniewski

Inne 
 Broniewski (album)

Zobacz też 
 
 Janina Broniewska
 Maria Broniewska
 Joanna Broniewska-Kozicka